423 Діотіма (423 Diotima) — астероїд головного поясу.
 Діотіма або Діотіма із Мантине́ї (давньогрець. Διοτίμα)) — напівлегендарна особистість, давньогрецька філософиня, одна з головних постатей в діалозі Платона.